Juchnovka (vitryska: Юхнаўка) är en by i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Minsk. Juchnovka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Juchnovka är huvudsakligen platt. Juchnovka ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Juchnovka. Närmaste större samhälle är Kalodzіsjtjy,  km sydväst om Juchnovka.

Omgivningarna runt Juchnovka är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Juchnovka är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor 

Landsbygdsorter i Minsks voblasć